Martinus Gunnarsen est un auteur-compositeur-interprète norvégien, né le . Il est également l'un des deux membres du duo Marcus & Martinus.

Biographie 
À l'âge de 10 ans, il participe au concours MGPjr avec son frère et le remporte.
Il est supporter de Chelsea.

Discographie 

Discographie : Marcus & Martinus

Filmographie

Cinéma 
 2017 : sammen om drømmen : Martinus (acteur)
 2017 : Elias og Storegaps Hemmelighet : Martinus (voix)

Télévision

Références

Liens externes 
 
 

Chanteur de pop
Naissance en février 2002